Константин Соколов:
 Соколов, Константин Андреевич (род. 1991) — российский хоккеист, нападающий.
 Соколов, Константин Матвеевич  (1826—1869) — российский хирург, доктор медицины.
 Соколов, Константин Михайлович (1875—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Соколов, Константин Михайлович (1903—1983) — советский государственный и партийный деятель, народный комиссар и министр строительного и дорожного машиностроения СССР.
 Соколов, Константин Николаевич (1882—1927) — российский юрист, член Кадетской партии, руководитель ОСВАГа.
 Соколов, Константин Яковлевич (1821—1890) — военный инженер, генерал-майор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.